

Села 
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вишнівська селищна громада (в минулому — П'ятихатський район)
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянська сільська громада (в минулому — Криничанський район)